Dans le domaine militaire,  peut désigner :

URSS